Az 1988-as Australian Open női versenyét a német Steffi Graf nyerte az amerikai Chris Evert előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Steffi Graf (Bajnok)
  Martina Navratilova (Elődöntős)
  Chris Evert (Döntős)
  Pam Shriver (Negyedik kör)
  Hana Mandlíková (Negyeddöntős)
  Helena Suková (Negyeddöntős)
  Zina Garrison (Második kör)
  Claudia Kohde-Kilsch (Elődöntős)

  Lori McNeil (Negyedik kör)
  Barbara Potter (Negyedik kör)
  Sylvia Hanika (Negyedik kör)
 - 
  Catarina Lindqvist (Negyedik kör)
  Dianne Balestrat (Első kör)
 - 
  Elizabeth Smylie (Első kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Felső ág

Alsó ág

Külső hivatkozások 
 Eredmények az ITFtennis.com honlapon 

N1